Molva puede referirse a:

 Nombre común de los peces de la familia Hexagrammidae
 Molva, género de peces de la familia Lotidae.